Oegopsida är en ordning av bläckfiskar. Oegopsida ingår i klassen bläckfiskar, fylumet blötdjur och riket djur.

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Bläckfiskar
Oegopsida